Рощино — посёлок в Гурьевском городском округе Калининградской области. Входит в состав Луговского сельского поселения.

Население

История 
В 1910 году в Далейме проживало 260 человек.

В последних числах января 1945 года населенный пункт Далейм был взят воинами 18-й гвардейской стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Г. И. Карижского.

В 1950 году Далейм был переименован в поселок Рощино.

Примечания 

Населённые пункты Гурьевского района (Калининградская область)